Jméno a příjmení František Horáček může označovat:
  
 František Horáček (advokát) (1846–1915) – advokát, autor právnických statí
 František Horáček (kněz) (1851–1909) – kněz, autor náboženských spisů
 František Horáček (pedagog) (1847–1896) – pedagog a spisovatel beletrie
 František Horáček (voják) (1891–1941) – brigádní generál a příslušník protinacistického odboje
 Jim Čert, vlastním jménem František Horáček (* 1956) – český zpěvák a akordeonista